Frontiers steht für:

 Frontiers (Mission), christliche Missionsgesellschaft

Werktitel:
 Frontiers Journal Series, Serie wissenschaftlicher Open-Access-Fachzeitschriften
 Frontiers (Zeitschrift), US-amerikanisches Magazin für Homosexuelle
 Frontiers (Album), Studioalbum der US-amerikanischen Rockband Journey (1983)
 Frontier(s) – Kennst du deine Schmerzgrenze?, französisch-schweizerischer Horrorfilm von Xavier Gens (2007)
 Frontiers (Computerspiel), Künstlergruppe gold extra (2012)

Siehe auch:
 New-Frontiers-Programm (NASA)
 Frontier (Begriffsklärung)